Molekulska formula -{C19H22BrNO3}- se može odnositi na:

 2CBCB-NBOMe
 2-OH-NPA

en:C19H22BrNO3